Zipfelbach ist ein Gewässername:

 Zipfelbach (Lindach), Abfluss des Randecker Maars und linker Zufluss der Lindach bei Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Zipfelbach (Neckar), rechter Nebenfluss des mittleren Neckars bei Poppenweiler, Stadt Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zipfelbachtalbrücke, Talbrücke der B 14 über den Zipfelbach (Neckar) nahe Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Zipfelsbach, rechter Zufluss des Illesbachs (zur Ostrach) bei Hinterstein, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern; mit Zipfelsfall
 Zippelbach, linker Zufluss der Ahr in Liers, Ortsgemeinde Hönningen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz